Trstenik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Slavjanovo (ort), Pleven, Obsjtina Pleven, 
 Trstenik (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo, 
 Trăstenik, ort, Pleven, Obsjtina Dolna Mitropolija,

Nordmakedonien 

 Trstenik, Opsjtina Rosoman,